

Cinema 
Febbre –  film del 1921 diretto da Louis Delluc
Febbre –  film del 1943 diretto da Primo Zeglio

Letteratura 
Febbre (Fever) – romanzo di Robin Cook del 1982

Medicina 
Febbre o piressia – segno clinico

Mitologia 
Febris o Febbre – divinità della mitologia romana

Musica 
Febbre – singolo dei Mao e la Rivoluzione del 1996